Płonka – potoczna nazwa gruszy pospolitej
 Płonka – potoczna nazwa jabłoni dzikiej

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Płonka – osada w woj. dolnośląskim, w pow. milickim, w gminie Milicz
 Płonka – wieś w woj. lubelskim, w pow. krasnostawskim, w gminie Rudnik.
 Płonka – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Sianów

Cieki 
 Płonka – potok, lewobrzeżny dopływ Osławy
 Płonka – rzeka, dopływ Wkry
 Płonka – potok na Pogórzu Izerskim, dopływ Czerwonej Wody

Inne 
 Płonka – zamknięty przystanek kolejowy  w Płonce Kościelnej, w województwie podlaskim
 Marta Płonka – polska designerka

Zobacz też 
 Płonka-Kolonia, Płonka Kościelna, Płonka-Kozły, Płonka-Matyski, Płonka-Strumianka, Płonka Poleśna